Herhuth von Rhoden ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Herhudt von Rohden (1855–1922), deutscher Generalleutnant
 Hans-Detlef Herhudt von Rohden (1899–1951), deutscher Generalmajor der Luftwaffe
 Richard Herhudt von Rohden (1857–1931), deutscher Generalleutnant